Velika nagrada Južne Afrike 1977 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 5. marca 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 78
| 1:42:21,6
| 3
| 9
|-
! 2
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 78
| + 5,2 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 5,7 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 78
| + 9,5 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 78
| + 19,9 s
| 12
| 2
|-
! 6
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 78
| + 20,2 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 78
| + 23,6 s
| 14
|
|-
! 8
| 12
| Carlos Reutemann
| Ferrari
| 78
| + 26,7 s
| 8
|
|-
! 9
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 78
| + 46,2 s
| 16
|
|-
! 10
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 78
| + 1:11,7
| 9
|
|-
! 11
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 77
| +1 krog
| 19
|
|-
! 12
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 77
| +1 krog
| 10
|
|-
! 13
| 8
| Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 76
| +2 kroga
| 2
|
|-
! 14
| 30
| Brett Lunger
| March-Ford
| 76
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 15
| 14
| Larry Perkins
| BRM
| 73
| +5 krogov
| 22
|
|-
! Ods
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 66
| Motor
| 17
|
|-
! Ods
| 10
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 55
| Motor
| 18
|
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 43
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 33
|  Boy Hayje
| March-Ford
| 33
| Menjalnik
| 21
|
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 22
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 22
| Smrtna nesreča
| 15
|
|-
! Ods
| 17
|  Renzo Zorzi
| Shadow-Ford
| 21
| Puščanje goriva
| 20
|
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 5
| Dovod goriva
| 7
|
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: John Watson 1'17.630

Formula 1 sezona 1977
1977